— японская теннисистка; победительница 22 турнира ITF (из них три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Мики в теннисе с 13 лет. По ходу игры Миямура обычно действует по всему корту; лучший удар — смэш; любимое покрытие — грунт.

Вне турниров тренируется в университете Васэда.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (35)

Победы (19)

Поражения (16)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте JTA 

Теннисисты Японии